Макс Шлоссер (, 5 февраля 1854, Мюнхен, Германия — 7 октября 1932, , Мюнхен, Германия) — немецкий палеонтолог и геолог.

Биография 
В 1887 году Шлоссер публикует первое крупное описание останков приматов. Несмотря на то, что эта работа базировалась, в основном, на его исследованиях в Йельском университете, основное внимание он уделял изучению останков, найденных в Европе.

Наиболее известные его работы относятся к первым десятилетиям XX века и касаются изучения ископаемых млекопитающих олигоценового слоя Фаюмского оазиса близ Каира (Египет), в особенности первые описания ранних узконосых обезьян парапитека и проплиопитека.
Последних он считал предками современных гиббонов.
В 1910—1911 годах Шлоссер описал найденную в 1907 году в Фаюме нижнюю челюсть взрослой особи ископаемой обезьяны. Обезьяна, которой принадлежала челюсть, была определена Шлоссером как Parapithecus fraasi («следующий после обезьяны») и причислена к семье парапитецидов.

Библиография

Интересные факты 
 В БСЭ, в статье о парапитеке, допущен ряд ошибок в биографии учёного, включая опечатку в имени.

Примечания

Ссылки 
 

Палеонтологи по алфавиту
Палеонтологи XIX века
Палеонтологи XX века
Палеонтологи Германии